Спасов — болгарская и русская фамилия; имеет женскую форму Спасова. Также топоним.

Носители фамилии 
 Спасов, Александр Алексеевич (род. 1945) — советский и российский фармаколог.
 
 Спасов, Виктор Иванович (1959—2005) — советский легкоатлет, прыгун с шестом.
 Дорофей (Спасов) (в миру Дончо Иванов Спасов; ок. 1830—1875) — епископ Болгарской Православной Церкви, митрополит Скопский.
 Спасов, Любен (род. 1943) — болгарский шахматист, гроссмейстер (1976).
 Спасов, Мирчо (1911—1993) — болгарский коммунист, руководитель госбезопасности НРБ.
 Спасов, Никола (1958—2020) — болгарский футболист и тренер.
 Спасов, Радослав (род. 1943) — болгарский кинооператор, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Топонимы 
 Спасов — хутор в Апшеронском районе Краснодарского края России.
 Спасов — село в Сокальском районе Львовской области Украины.
 Спасов — село в Здолбуновском районе Ровненской области Украины.

См. также 
 Спасово